

События 
 Начало правления , седьмого императора из китайской династии Западная Чжоу. 
 Согласно «Гу бэнь чжу шу цзи нянь» («Бамбуковым анналам»), в первый год правления императора И-вана, в первый месяц весны «Небо дважды расцветало в Чжэн» (согласно другому переводу, «день дважды рассветал в Чжэн»), что интерпретируется как наблюдение кольцеобразного солнечного затмения утром 21 апреля 899 до н. э. (по юлианскому календарю) и позволяет подтвердить хронологию древнекитайских летописей и уточнить скорость замедления вращения Земли. Это наиболее раннее документированное солнечное затмение.

См. также

Примечания